Teleiopsis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Klaus S.O. Sattler 1960. Teleiopsis ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Teleiopsis